Dino Chiaraviglio – ingegnere e chimico italiano
 Germán Chiaraviglio – astista argentino
 Lorenzo Chiaraviglio – architetto italiano